Sierramyia är ett släkte av tvåvingar. Sierramyia ingår i familjen snäppflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäppflugor
Sierramyia